Pope

 eine veraltete, umgangssprachliche Bezeichnung aus dem Russischen für einen orthodoxen Priester, heute bisweilen in herabsetzender Bedeutung, siehe Orthodoxe Kirche, Weihe und Amt
 das englische Wort für Papst
 ein Name, siehe Pope (Familienname)
 Popé, Führer der Pueblo-Indianer in einer Revolte gegen die Spanier 1680

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pope (Cherokee County, Alabama)
 Pope (DeKalb County, Alabama)
 Pope (Marengo County, Alabama)
 Pope (Kalifornien)
 Pope (Kentucky)
 Pope (Mississippi)
 Pope (New York)
 Pope (Tennessee)
 Pope (Virginia)
 Pope Beach (Massachusetts)
 Pope Crossroads (South Carolina)
 Pope Mills (New York)
 Pope Valley (Kalifornien)
 Pope Air Force Base

Unternehmen und Markennamen:
 Pope Manufacturing Company, ein US-amerikanischer Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller
 Pope Motor Car Company, ein US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pope-Robinson Company, ein US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pope-Toledo, eine US-amerikanische Automobilmarke
 Pope-Tribune, eine US-amerikanische Automobilmarke
 Pope-Waverley, eine US-amerikanische Elektro-Automobilmarke; siehe Waverley (US-amerikanische Automarke)
 Pope-Hartford, eine US-amerikanische Automobilmarke; vgl. Pope Manufacturing Company

Siehe auch:

 Pope County, mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Pope-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Pope Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika